Burghardt ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Burghardt (* 1994), deutsche Sprinterin
 Anne Burghardt (* 1975), estnische Theologin, Generalsekretärin des Lutherischen Weltbundes
 Anton Burghardt (1942–2022), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Anton Burghardt (Soziologe) (1910–1980), österreichischer Soziologe
 Benedikt Burghardt (* 1960), Komponist, Dirigent und Dozent
 Daniel Burghardt (* 1984), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Dirk Burghardt (* 1969), deutscher Kartograf
 Erich Burghardt (1921–2006), österreichischer Arzt (Gynäkologe)
 Franz Burghardt (1803–1890), deutscher Arzt und Geschäftsmann in Budapest
 Franz Josef Burghardt (* 1952), deutscher Wissenschaftstheoretiker und Sozialhistoriker
 Georg Burghardt (1876–1943), deutscher Bühnen- und Stummfilmschauspieler, Bühnen- und Stummfilmregisseur, Dramaturg
 Georg Theodor August Burghardt (1807–1860), deutscher Schriftsteller
 Günter Burghardt (* 1941), Anwalt und Botschafter der Europäischen Union a. D.
 Hans-Georg Burghardt (1909–1993), deutscher Musikwissenschaftler und Komponist
 Horst Burghardt (* 1958), hessischer Politiker
 Hubert Burghardt (* 1958), deutscher Kabarettist
 Julia Burghardt (* 1990), Tanzsportlerin in Österreich
 Katja Burghardt (* 1962), deutsche Redakteurin
 Klara Burghardt (* 1954), ungarndeutsche Lyrikerin
 Lotte Burghardt (1909–1998), deutsche Sozialarbeiterin
 Marcus Burghardt (* 1983), deutscher Radrennfahrer
 Max Burghardt (1893–1977), deutscher Intendant und Kulturbund-Präsident
 Oswald-Eckhart Burghardt (1891–1947), ukrainisch-deutscher Schriftsteller, siehe Jurij Klen
 Otto Paul Burghardt (1875–1959), deutscher Architekt
 Patrick Burghardt (* 1980), deutscher Politiker (CDU)
 Paul Burghardt (* 1986), deutscher Autor, Hörspielproduzent und Sprecher
 Peter Burghardt (* 1966), deutscher Journalist
 Regine Burghardt (bl. 1958–1960), deutsche Filmschauspielerin
 Ursula Burghardt (1928–2008), deutsche Künstlerin
 Victor Burghardt (* 1937), Schweizer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Walter Burghardt (1885–1938), deutscher Politiker (NSDAP)
 Walter J. Burghardt (1914–2008), US-amerikanischer Jesuit
 Wolfgang Burghardt (* 1948), deutscher Sprachwissenschaftler

Siehe auch:
 Burchard
 Burchart
 Burckardt
 Burckhard
 Burckhardt
 Burgard
 Burghard
 Burghart
 Burkard (Begriffsklärung)
 Burkart
 Burkat
 Burkhard
 Burkhardt
 Burkhart